Slovo milenci se objevuje v názvech více děl:

 Milenci z Teruelu – příběh
 Milenci a vrazi – román
 Sylviini milenci – román
 Pravidelní milenci – film
 Přežijí jen milenci – film
 Milenci z Montparnassu – francouzsko-italský životopisný film

obrazy 
 Milenci – obraz Jana Preislera z roku 1906 a další variace na téma
 Milenci – obraz Bedřicha Novotného z roku 1966 a další variace na téma

sochy
 Milenci z Ain Sakhri – soška
 Milenci – socha Miloše Hrušky v příbramském parku Zátiší
 Milenci pod kabátem – socha Miloše Hrušky v Příbrami
 Milenci – sousoší v pražské stromovce v Bubenči od Evy Krskové ze 60. let
Milenci (Miroslav Rybička) - socha Miroslava Rybičky v Ostravě

singulár
 milenec –  označení zamilovaného člověka či partnera v sexuálním vztahu